Peter Therkildsen kan henvise til:
 Peter Therkildsen (fodboldspiller) (født 1998) – dansk fodboldspiller, spilet for bl.a. HB Køge
 Peter Therkildsen (politiker) (født 1953) – dansk politiker fra Venstre, regionsrådsmedlem
 Peter Therkildsen (ishockeyspiller) – dansk ishockeyspiller